Heraião refere-se a um templo dedicado à deusa grega Hera; vários templos arcaicos da antigüidade grega, helenística ou greco-romana dispersos na bacia mediterrânea e no oriente próximo foram dedicados a Hera:

Heraião da ilha de Samos, Grécia;
Heraião de Hera Limenia, na aldeia de Peracora, perto de Corinto, Grécia;
Heraião de Olímpia, Grécia;
Heraião de Argos, perto de Nafplião, Grécia.

Heraião é também o nome da aldeia ao lado do mar perto do templo dedicado a Hera em Samos.

Desambiguação
Templos da Grécia Antiga